Асијенда Нуева има више значења:

 Асијенда Нуева (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Асијенда Нуева (Тлапевала), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Асијенда Нуева (Ел Груљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Асијенда Нуева (Аманалко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Асијенда Нуева, Сан Педро ел Агила (Гвадалупе Викторија), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Асијенда Нуева (Мескитал дел Оро), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Асијенда Нуева (Морелос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику